Tejakula kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tejakula, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Tejakula, distrikt, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar